Чемпионат Бразилии по футболу 2008 — 52-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир начался 18 мая, закончился 7 декабря 2008 года.

Ход турнира 

С 5 по 14 тур в турнире лидировал «Фламенго», однако чемпионом первого круга с отрывом в 6 очков от второго места («Крузейро») стал «Гремио». «Трёхцветные» из Порту-Алегри обыграли действующего чемпиона, «Сан-Паулу», впрочем, это было последнее поражение «Трёхцветных с Морумби». Во втором круге пятёрка клубов оторвалась от остальных в турнирной таблице. В 27 туре чемпионат возглавил «Палмейрас», но лишь на 2 тура. «Фламенго» и «Крузейро» также пытались бороться за лидерство, но к последнему туру лишь «Гремио» имел возможность обогнать «Сан-Паулу». Обе команды выиграли свои матчи и «Сан-Паулу» в третий раз подряд стал чемпионом Бразилии.

Абсолютно худшая команда турнира, «Ипатинга», помимо слабой игры отметилась самой худшей посещаемостью болельщиков среди всех клубов Серии A. Финалист Кубка Либертадорес 2008 года «Флуминенсе» испытал огромные проблемы в ходе Бразилейрао, поскольку великолепная кампания в международном турнире отняла много сил у «Трёхцветных Рио». Летом из команды ушёл её лидер Тьяго Невис. Бремя лидерства взвалил на себя ветеран-бомбардир Вашингтон и сумел вывести великий клуб из зоны вылета. Что не удалось другому ветерану, Эдмундо — 4-кратный чемпион Бразилии «Васко да Гама» проведёт сезон 2009 в Серии B.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на сайте torcida.com.ru
 Чемпионат Бразилии на RSSSF 
 Статистика чемпионата на Soccerway 

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2008 году
Спорт в Бразилии в 2008 году